een populair cognomen in de gens Mucia dat betekent: "de linkshandige". Enkele beroemde dragers van dit cognomen zijn:
 Gaius Mucius Scaevola, held uit de Romeinse mythologie
 Publius Mucius Scaevola (consul in 175 v.Chr.), Romeins politicus
 Publius Mucius Scaevola (consul in 133 v.Chr.), idem
 Quintus Mucius Scaevola Augur, beroemd Romeins rechtsgeleerde
 Quintus Mucius Scaevola Pontifex Maximus, zoon van de vorige en ook beroemd Romeins rechtsgeleerde
 Scaevola, plantengeslacht uit de familie der Goodeniaceae

Cognomen
Gens Mucia